Clapar (Bagelen)
 Clapar (Karanggayam)
 Clapar (Madukara)
 Clapar (Subah)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing